Астрада:

 Астрада, Карлос (1894—1970) — аргентинский философ.
 Астрада, Леонардо (род. 1970) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Астрада — российский гоночный автомобиль.

Примечания